Gambiaanse epaulettenvleerhond
 Kleine epaulettenvleerhond